Численность населения Белгородской области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности населения 

Как и в других регионах европейской части России, в Белгородской области с начала 1990-х наблюдается естественная убыль населения (около −5 человек на 1000 населения). В последние годы наблюдается некоторое сокращение этой величины в результате роста рождаемости и снижения смертности. Тем не менее, несмотря на отрицательные величины прироста, население области оставалось стабильным на протяжении 1990-х годов из-за резко возросшего миграционного прироста.

Росстат обнародовал предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. В Белгородской области переписчики насчитали 1 миллион 532,7 тысячи человек. Численность жителей Белгородской области выросла с 2002 года на 1,4 %. В регионе наблюдается довольно существенный перевес женщин над мужчинами. Около миллиона белгородцев живут в городах.

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Демография

Урбанизация 
по данным всесоюзных и всероссийских переписей:

ДНК 
В результате изучения распределения Y-хромосомных гаплогрупп у населения Белгородской области выявлено, что на первом месте находится Y-хромосомная гаплогруппа R1a (55,82 %). Далее идут Y-хромосомные гаплогруппы l1b (14,64 %), N3 (10,92 %), I1a (4,23 %), R1b3 (2,98 %), J2 (2,48 %), E3b1 (2,48 %), R1 (1,74 %), К2 (0,99 %), N2 (0,74 %), I1c (0,50 %), J (0,50 %), D (0,50 %), E (0,50 %), G (0,50 %), K (0,25 %), Q (0,23 %). У русского населения наиболее частыми оказались Y-хромосомные гаплогруппы R1a (57,14 %), I1b (13,72 %), N3 (11,71 %), у украинцев самыми частыми оказались Y-хромосомные гаплогруппы R1a (47,17 %), I1b (20,75 %), E3b1 (11,32 %), N3 (5,66 %)

Миграция 
Миграция (а точнее интенсивная иммиграция) играет очень значительную (и даже первостепенную) роль в современной демографии области, этим она сильно отличается от других регионов РФ. Область традиционно, ещё в советские времена, привлекала выходящих на пенсию тружеников Крайнего Севера, а с начала 1990-х стала популярным назначением для переселенцев (преимущественно русских и украинцев) из стран СНГ. Миграционный прирост области значителен (после некоторого снижения в конце 1990-х), он вновь начал расти в 2005 году и в настоящее время полностью компенсирует естественную убыль населения), что важно для поддержания экономического потенциала области. Область по-прежнему пользуется популярностью у отработавших на Севере россиян и у иммигрантов с Украины, из Казахстанa, Кыргызстанa, Узбекистанa, Молдовы, Армении и Азербайджана. Не последнюю роль в этом процессе играет постепенный переток небольших предприятий из Харьковской области в Белгородскую: владельцы компаний таким образом стремятся воспользоваться преимуществами ТС, с которым они работают многие годы, а рабочая сила ищет более высокие зарплаты, которые превышают харьковские в среднем в 4-5 раз. При этом в 2014 году по сравнению с предыдущим годом прирост населения в обмене с Украиной увеличился в 3,6 раза. В отдельные годы (2016) миграционный прирост за счёт стран СНГ перекрывает миграционный отток из области в другие регионы РФ.

Национальный состав населения 

Основные черты этнической структуры населения территории современной Белгородской области сформировались ещё в XVII—XVIII столетиях и оставались таковыми вплоть до рубежа 1920-30-х гг. В процессе заселения севера Слобожанщины в регион направлялись два примерно равных по величине этнопотока: русский — с севера, с территорий нынешних областей Центральной России, и украинский — с запада, прежде всего, с правобережных регионов Украины. Прибывая на территорию Белгородчины, русские и украинцы осваивали и заселяли новые земли практически не образуя общих поселений, за исключением некоторых крупных городов-крепостей. Как отмечал Д. И. Багалий «взаимодействие и модификация великорусов и малорусов были крайне незначительны в пределах Слободской Украины … в силу того, что жили они в разных селениях и редко смешивались друг с другом путём браков».

Существенные различия отмечались и в социальном составе колонизационных потоков. Среди русских в XVI—XVII вв. преобладали «служилые люди» (позже ставшие основой сословия однодворцев), а в XVIII — начале XIX — крепостные крестьяне, переводившиеся целыми поселениями для освоения дарованных или приобретённых земель. Украинская колонизация, напротив, имела вольный, практически никем не организованный характер, а среди переселенцев преобладало казачество и свободное крестьянство.

Академик Багалий заявлял, что при заселении Слобожанщины «борьба [между русскими и украинцами] происходила не редко, так как для неё была одна постоянно действующая причина — смешение на одной территории двух управлений (приказного-русского и малороссийского) и двух колонизационных типов». «Черкасы, как свободные выходцы из-за польского рубежа, пользовавшиеся правом вольного перехода, не хотели принимать на себя тех повинностей, которые несли великорусские служилые люди».

Позднее, уже в XVIII—XIX веке, с утратой стратегического значения приграничного региона, охранявшего рубежи Российского государства, украинское население Слобожанщины, состоявшее в значительной степени из казаков, утратило основную часть своих автономных прав, а крупнейший его социальный слой — крестьянство — и вовсе было закрепощено.

Соотношение восточнославянских идиомов в границах современной Белгородской области по переписи 1850 г. в Курской губернии:

Ко времени фиксации этно-национального состава населения территории современной Белгородской области в конце XIX века (перепись 1897 г.) и сразу после окончания гражданской войны (переписи 1920 и 1926 гг.), несмотря на более чем трёх вековое совместное проживание в регионе, два крупнейших этнических сообщества сохраняли основные черты национальной идентичности — язык, традиции, материальную культуру и т. д. Данное обстоятельство не отменяет и взаимного влияния русских и украинцев, проявляемое, прежде всего, в хозяйственных и бытовых вещях.

В XX веке развитие этно-национальной идентичности населения Белгородского региона (впрочем, описанные ниже тенденции в той же мере относятся и к Воронежскому и Курскому регионам) можно разделить на три периода. Первый — до 1930-х гг., когда в регионе продолжалось инерционное развитие двух этнических групп — русских и украинцев, как народов, живущих в тесном хозяйственном и экономическом контакте, однако воспроизводящих в своих сельских общинах этническую идентичность. Например, как отмечает Л. Н. Чижиковой: «Невест и женихов предпочитали выбирать в пределах своего села. Но в том случае, если не могли подыскать невесту в своём селе, украинцы ездили сватать в украинские сёла, как бы далеко они не были расположены, а русские — в сёла, населённые русскими».

В границах Белгородской области по переписи 1897 г. население разговаривало на двух наречиях: великорусском и малорусском. Из указанной переписи в советской идеологии этнического обособления народов России был сделан вывод, что на территории сегодняшней Белгородской области русских проживало — 673 166 человек, украинцев — 439 926 человек:

В период с 1897 г. по 1926 г. соотношение русского и украинского населения на территории современной Белгородской области, несмотря на выпавшие на эти годы тяжелейшие потрясения, практически не изменилось: русские — 56 % в конце XIX вв. и 58 % — в 1926 г., украинцы соответственно — 44 % и 42 %.

В первые годы советской власти в регионе сохраняется устоявшийся веками характер территориального проживания двух общин: русские доминируют в северной части современной Белгородской области и в большинстве городов — Белгороде, Старом Осколе, Валуйках, а украинцы в прилегающих к УССР западных, южных и восточных уездах, а также в некоторых городах и крупных посёлках — Короче, Борисовке, Бирюче, Чернянке, Великомихайловка.

На 1920-е годы приходится период «коренизации», когда согласно принципам равенства всех народов и интернационального характера советского государства, в районах с преобладающим украинским населением делопроизводство и язык обучения были переведены с русского на украинский. Поскольку результаты переписи населения 1926 г. показали преобладание украинского населения на территории 11 современных районов Белгородской области (Алексеевский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Красненский, Красногвардейский, Новооскольский, Ровенский и Чернянский), то и практика «коренизации» административного аппарата и системы образования охватила практически половину территории нынешней Белгородской области.

Таблица. Национальный состав административных единиц на территории современной Белгородской области по данным Всесоюзной переписи населения 1926 г.

Укрепление личной власти Сталина, перестроившего модель советского государства с федералистской на, по сути, унитарную, входит в диссонанс с практикой «коренизации» и опоры на «национальные кадры». К тому же в 1933 г. появляется повод свернуть украинизаторскую политику, поскольку «украинизаторы были названы высшим партийным-советским руководством страны одними из главных виновников провала хлебозаготовок, наряду с кулаками, бывшими офицерами, петлюровцами».

Уже с начала 1933 г. всё делопроизводство во всех украинских по национальному составу районах и сельсоветах было переведено на русский язык. В Борисовке и Волоконовке педтехникумы переведены на русский язык обучения, а в Белгороде — украинский пединститут.

Вопрос влияния голода начала 1930-х гг. на этнический состав и восприятие этнической идентичности населением Белгородчины является предметом дискуссий, обычно далекими от фактологии. Демографические потери Белгородского региона от голода 1932-33 гг. практически совершенно не исследованы, но обросли многими гипотезами.
Так, гипотезы современных украинских националистов рассказывают о «сотнях тысяч» жертв украинцев, что голословно, как и многие другие тенденциозные высказывания из этой среды.
Стоит учесть, что бурный рост промышленных центров и городов в СССР вытягивал население из сельской местности, и украинцы в этом не исключение. Сотни тысяч украинцев из отдаленных от Белгорода сельскохозяйственных районов направлялись в города РСФСР и УССР(в частности в Харьков) за новой жизнью.

В 1926 г. на территории современной Белгородской области проживало 932 тыс. русских (57,5 %) и 683 тыс. украинцев (42,1 %). Всего через 13 лет, в 1939 г., соотношение народов меняется кардинально: 1270 тыс. русских (87,8 %) и 170 тыс. украинцев (11,7 %). В абсолютных цифрах численность украинцев за 1926—1939 гг. сократилась в 4 раза.

В дальнейшем, с ростом прямых связей, развитием транспорта, техническим развитием сельского хозяйствования и соответствующим нарастанием коммуникации и кооперации между гражданами, их брачных союзов, происходит глубокая интеграция.

Некоторый рост числа украинцев в Белгородской области в позднесоветский период 1970-80-х гг., объясняется исключительно миграционным притоком жителей Украины.

Третий период развития этно-национального сознания населения Белгородской области, как и всей России, начинается в 1991 г., когда в обществе ещё сильнее закрепляется сращивание понятий этнической и гражданской идентичности. Представление о том, что если человек родился и вырос в России, а также воспитан в русской культурной среде, то он независимо от происхождения считается русским, доминирует у подавляющего большинства населения региона. В Белгородской области и других приграничных с Украиной регионах России, украинцы стали восприниматься не столько как народ, сколько как принадлежность к гражданству, происхождению с территории Украины. Украинцами воспринимаются только те, кто приехал с Украины, или, как максимум, у кого родители с Украины.

В 2002 г. украинцами себя назвали 57,8 тыс. жителей региона, а в 2010 г. — 41,9 тыс. Как показала последняя перепись населения 2010 г. из 41,9 тыс. этнических украинцев, живущих в регионе, 3,6 тыс. (9 %) были уроженцами Белгородской области. Таким образом, автохтонное украинское население, составлявшее ещё 90 лет назад 683 тыс., сократилось ныне до 3,6 тыс. человек.

Общая карта

Литература 
 Список населенных мест Воронежской губернии

Примечания 

Население Белгородской области